Pampa Grande bezeichnet folgende geographischen Orte:

 Pampa Grande Collpa Uno, Ort in der Provinz Nor Chichas, Departamento Potosí, Bolivien
 Pampa Grande (Nor Lípez), Ort in der Provinz Nor Lípez, Departamento Potosí, Bolivien
 Pampa Grande (Santa Cruz), Ort in der Provinz Florida, Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Municipio Pampa Grande, Municipio in der Provinz Florida, Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Pampa Grande (Moche-Kultur), Ausgrabungsstätte der Moche-Kultur, Nord-Peru